Глухой палатальный взрывной — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. МФА передаёт этот звук символом c.

Примеры 

В русском языке близким звуком является глухой палатализированный взрывной согласный [tʲ] (например, в слове «тётя»), который наряду с основной артикуляцией имеет дополнительную среднеязычную.

Примечания

См. также 
 Палатальные взрывные согласные

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
  

Взрывные согласные
Палатальные согласные